La ferme de la Grange-Batelière était une ferme fortifiée en dehors des murs de Paris. Elle a donné son nom à :
 La rivière de la Grange-Batelière, une petite rivière maintenant souterraine passant à proximité
 La rue de la Grange-Batelière, une rue des environs dans le  de Paris

Les éditions Grange Batelière, créées en 1954 puis renommées Éditions Atlas en 1975.